Буровка — железнодорожная станция (тип населённого пункта) в Вольском районе Саратовской области в составе Междуреченского муниципального образования.

География 
Находится на железнодорожной линии Саратов-Сызрань на расстоянии примерно 44 километра по прямой на север от районного центра города Вольск.

Население 

Население составляло 85 человек в 2002 году (94 % русские), 43 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Вольского района